Kasteel Vaeshartelt - een Nederlands kasteel en landgoed bij Maastricht
 Station Vaeshartelt - een voormalige stopplaats op de Spoorlijn Aken - Maastricht